Men in Black – Ipotetici agenti governativi incaricati di intimidire o ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, parte della teoria del complotto UFO.
 Men in Black – cortometraggio del 1934 dei tre marmittoni diretto da Ray McCarey
 Men in Black – franchise di fantascienza
 Men in Black – film del 1997 diretto da Barry Sonnenfeld, ispirato al fumetto
 Men in Black: The Album – colonna sonora dell'omonimo film del 1997
 Men in Black – singolo del rapper ed attore Will Smith per l'omonimo film del 1997
 Men in Black: The Game – videogioco ispirato all'omonimo film del 1997
 Men in Black – serie animata
 Men in Black II – film del 2002
 Men in Black 3 – film del 2012
 Men in Black: International – film del 2019
 The Men in Black – fumetto scritto da Lowell Cunningham

Pagine correlate 
Man in Black
The Man in Black
Uomini in nero
Uomo in nero